

Geografia 
 Francia
 Cantone di Moreuil – divisione amministrativa degli arrondissement di Amiens e di Montdidier
 Moreuil – comune nella regione dell'Alta Francia

Persone 
 Bernard de Moreuil – militare francese, maresciallo di Francia nel 1326
 François Moreuil – regista francese

Altro 
 Battaglia del Bosco di Moreuil – scontro avvenuto durante l'offensiva di primavera nelle ultime fasi della prima guerra mondiale